Il Queen's Club Championships 1991 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata l'89ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1991.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 10 al 17 giugno 1991.

Campioni

Singolare 

 Stefan Edberg ha battuto in finale  David Wheaton 6–2, 6–3

Doppio 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Grant Connell /  Glenn Michibata 7–6, 6–4

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1991